20. Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2014 odbyły się w dniach od 24 do 25 stycznia 2014 roku w niemieckim Königssee. Rozegrano dwa ślizgi mężczyzn i jeden kobiet.

Wyniki seniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 Wyniki ślizgu kobiet
 Wyniki ślizgu mężczyzn

2014 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie
2014 w Niemczech